Нові Будинки:

 Нові Будинки — історичний район і великий житловий масив у Харкові.
 Нові Будинки — селище в Ногінському районі Московської області.